

Patronyme 
Gorokhov (masculin ; ) ou Gorokhova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexeï Gorokhov (1927-1999), violoniste russe ;
 Galina Gorokhova (1938-), escrimeuse soviétique ;
 Ilia Gorokhov (1977-), joueur de hockey sur glace russe.

Toponyme 
 Gorokhov, nom russe de la ville de Horokhiv en Ukraine.

Patronyme russe